Llanda, llanta d'una roda de vehicle.
 Llanda o llauna, producte laminat pla.
 Llanda o llauna, mena d'envàs.